Abattoir 5 peut désigner :
 Abattoir 5, roman de Kurt Vonnegut ;
 Abattoir 5, adaptation cinématographique du roman par George Roy Hill.